Софи́ Буалле́ (Буайе́) (; 18 декабря 1989, Валанс, Дром, Франция) — французская биатлонистка, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в эстафете. Завершила карьеру и стала телекомментатором

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Чемпионатах мира

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в Кубке мира — 18 декабря 2008 года в индивидуальной гонке в Хохфильцене — 58 место.
 Первое попадание в очковую зону — 1 декабря 2010 года 30 место в индивидуальной гонке в Эстерсунде.
 Первое попадание на расширенный подиум — 4 февраля 2011 года 8 место в спринтерской гонке в Преск-Айле.
 На следующий день, 5 февраля 2011 года, Софи впервые поднялась на подиум. В составе сборной Франции (Брюне, Буалле, Же, Бёф) она заняла 2 место в смешанной эстафете.

Общий зачёт в Кубке мира 
 2010/2011 — 40-е место (146 очков)
 2011/2012 — 35-е место (210 очков)
 2012/2013 — 34-е место (234 очка)
 2013/2014 — 58-е место (70 очков)
 2014/2015 — 56-е место (94 очка)

Примечания

Ссылки 
 
 Женская сборная Франции «Б» по биатлону (сезон 2010/2011) Сайт Французской федерации лыжного спорта

Биатлонисты Франции
Чемпионы Всемирных военных игр